Bayou Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bayou Township (Ashley County, Arkansas)
 Bayou Township (Baxter County, Arkansas)
 Bayou I Township, Missouri
 Bayou II Township, Missouri